Täckhår eller stickelhår är ett anatomiskt begrepp som används för att beskriva en djurarts hårlag:

 För täckhår hos häst, se Hästens täckhår
 För täckhår hos hund, se Hundens hårlag
 Täckhår – för andra däggdjur, se Päls (kroppsbehåring)

de:Deckhaar
en:Guard hair